

Szent Anna tiszteletére felszentelt templomok

Magyarországon 

 Szent Anna-templom (Bozsok)
 Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna-plébániatemplom (Buda)
 Budapest-Belvárosi Szent-Anna-templom (Pest)
 Szent Anna-székesegyház (Debrecen)
 Szent Anna-templom (Eger)
 Szent Anna-plébániatemplom (Esztergom) (Kerektemplom)
 Szent Anna-templom (esztergomi ferences templom)
 Fertőhomok
 Gárdony-Agárdpuszta
 Győr-Szabadhegy
 Jánoshalma
 Kapuvár
 Kígyós (Ókígyós)
 Szent Anna-plébániatemplom (Leányfalu)
 Martonvásár
 Szent Anna-templom (Miskolc), (Vöröstemplom)
 Szent Anna-templom (Pápa)
 Szent Anna-plébániatemplom (Rátka)
 Siófok
 Somogyszentpál
 Szentes
 Szilvásvárad
 Taksony
 Tinnye
 Tompa
 Veszprém

A történelmi Magyarország területén 
 Bácskertes (Vajdaság / Szerbia)
 Bácsújlak (Vajdaság / Szerbia)
 Bagota (Felvidék / Szlovákia)
 Karuly (Erdély / Románia)
 Szent Anna-kápolna (Érsekújvár) (Felvidék / Szlovákia)
 Szent Anna-kápolna (Komárom) (Felvidék / Szlovákia)
 Rozsnyó (Felvidék / Szlovákia)

Európában 
 Konstantinápoly
 Prága, Csehország
 Corstorpshire, Skócia, Egyesült Királyság
 Manchester, Anglia, Egyesült Királyság
 Bázel, Svájc
 Szent Anna-templom, Kamenz, Szászország
 Vilnius, Litvánia

Észak-Amerikában 
 Middletown, Delaware, USA

Szent Anna tiszteletére felszentelt kápolnák

Magyarországon 

 Szent Anna-kápolna (Székesfehérvár)
 Szent Anna-kápolna (Komárom)
 Szent Anna-kápolna (Makó)
 Szent Anna-kápolna (Budai-hegység)
 Buják
 Szent Anna-kápolna (Szany)
 Lőrinci
 A Szent Anna-kápolna (Kaposvár)
 Türje

Elpusztult templomok 
 Szent Anna-templom, a középkori Esztergomban, a Szent Tamás-hegy lábánál